Рајић може бити:

 Рајић (презиме)

или
 Рајић (Новска), насељено мјесто града Новске, Република Хрватска
 Рајић (Бјеловар), насељено мјесто града Бјеловара, Република Хрватска